Alexander se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Boyd Alexander
 Charles Paul Alexander
 Edward Johnston Alexander
 Richard D. Alexander
 Wilfred Backhouse Alexander